een boek van Geertruida Bosboom-Toussaint, zie Majoor Frans (boek)
een hierop gebaseerde film van Maurits Binger uit 1916, zie Majoor Frans (film)
een op het boek gebaseerd hoorspel, zie Majoor Frans (hoorspel)
Majoor Fransweg, weg in Amsterdam vernoemd naar het boek